Charles Exbrayat (Saint-Étienne, 5 mei 1906 - aldaar, 8 maart 1989) was een Franse auteur. Hij schreef vooral politieromans. Exbrayat schreef meer dan 100 romans, waarvan er enkele verfilmd werden.

Biografie
Na zijn baccalaureaat in Nice, waar zijn ouders woonden, ging hij zonder veel enthousiasme geneeskunde studeren. Hij legde zich uiteindelijk toe op studies natuurwetenschappen in Parijs. Als auteur zette hij zijn eerst stappen in Genève met Aller sans retour en vervolgens in Parijs (Cristobal, Annette ou la chasse aux papillons) en hij bracht twee romans uit. In de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het Verzet en de Maquis in Nevers. Na 1945 werd hij hoofdredacteur van Le Journal du Centre in Nevers. Hij zou tot 1971 voor dit dagblad blijven schrijven. Hij begon al gauw met het schrijven van politieromans, met Elle avait trop de mémoire in 1957. In 1958 won hij met Vous souvenez-vous de Paco ? de Prix du Roman d'Aventures. Kenmerkend voor Exbrayat werd de humoristische insteek in zijn politieromans. Exbrayat was erg productief in het genre, net zoals Georges Simenon en Agatha Christie, en zou uiteindelijk meer dan 100 romans schrijven. Hij creëerde onder meer het personage Imogène, de hoofdfiguur in zeven van zijn romans. Exbrayat overleed in 1989 in zijn geboorteplaats. Na zijn overlijden werd een Prix Charles Exbrayat, een literatuurprijs die jaarlijks werd uitgereikte aan een dat jaar verschenen politieroman "die Exbrayat zou bevallen zijn".

Bibliografie
De meeste werken van Exbrayat werden het eerst gepubliceerd bij de Librairie des Champs-Élysées in Parijs, in de collectie Le Masque of soms in de collectie Club des masques.

Gepubliceerd bij Le Masque
{| class="wikitable"
! colspan="6" | Serie "Imogène"
|-
! Titel !! Collectie !! Nr. !! Jaar !! Pagina's !! ISBN
|-
| Ne vous fâchez pas, Imogène ! || Le Masque || nº 647 || 1959 || 191 p. || 
|-
| Imogène est de retour || Le Masque || nº 706 || 1960 || 242 p. || 
|-
| Encore vous, Imogène ? || Le Masque || nº 753 || 1962 || 242 p. || 
|-
| Imogène, vous êtes impossible ! || Le Masque || nº 801 || 1963 || 250 p. || 
|-
| Notre Imogène || Le Masque || nº 1070 || 1969 || 190 p. || 
|-
| Les Fiançailles d'Imogène || Le Masque || nº 1176 || 1971 || 190 p. ||
|-
| Imogène et la veuve blanche || Le Masque || nº 1406 || 1975 || 254 p. || 
|-
! colspan="6" | Serie "Tarchinini"
|-
! Titel !! Collectie !! Nr. !! Jaar !! Pagina's !! ISBN
|-
| Chewing-gum et spaghetti || Le Masque || nº 665 || 1960 || 252 p. || 
|-
| Le Plus Beau des bersagliers || Le Masque || nº 779 || 1962 || 250 p. || 
|-
| Chianti et Coca-Cola || Le Masque || nº 897 || 1966 || 190 p. || 
|-
| Le Quintette de Bergame || Le Masque || nº 978 || 1967 || 190 p. || 
|-
| Ces sacrées Florentines || Le Masque || nº 1046 || 1969 || 190 p. || 
|-
| La Belle Véronaise || Le Masque || nº 1210 || 1972 || 256 p. || 
|-
| Des amours compliquées || Le Masque || nº 1457 || 1976 || 252 p. || 
|-
| Mets tes pantoufles, Roméo || Le Masque || nº 1713 || 1983 || 188 p. || 
|-
! colspan="6" | Andere
|-
! Titel !! Collectie !! Nr. !! Jaar !! Pagina's !! ISBN
|-
| Elle avait trop de mémoire || Le Masque || nº 583 || 1957 || 190 p. || 
|-
| La nuit de Santa Cruz || Le Masque || nº 592 || 1957 || 256 p. || 
|-
| Vous souvenez-vous de Paco ? || Le Masque || nº 616 || 1958 || 244 p. || 
|-
| Ce mort que nul n'aimait || Le Masque || nº625 || 1958 || 244 p. || 
|-
| L'inspecteur mourra seul || Le Masque || nº 638 || 1959 || 244 p. || 
|-
| Cet imbécile de Ludovic || Le Masque || nº 674 || 1960 || 192 p. || 
|-
| Amour et sparadrap || Le Masque || nº 680 || 1960 || 244 p. || 
|-
| Aimez-vous la pizza ? || Le Masque || nº 700 || 1960 || 244 p. || 
|-
| Avanti, la mùsica ! || Le Masque || nº 715 || 1961 || 244 p. || 
|-
| Des demoiselles imprudentes || Le Masque || nº 721 || 1961 || 192 p. || 
|-
| Les Blondes et Papa || Le Masque || nº 727 || 1961 || 222 p. || 
|-
| Méfie-toi, Gône ! || Le Masque || nº 741 || 1961 || 244 p. || 
|-
| Le Quadrille de Bologne || Le Masque || nº 1821 || 1961 || 256 p. || 
|-
| Dors tranquille, Katherine || Le Masque || nº 762 || 1962 || 256 p. || 
|-
| Une ravissante idiote || Espionnage 2e série || nº 5 || 1962 || 254 p. || [geen ISBN]
|-
| Le temps se gâte à Zakopane || Espionnage 2e série || nº 11 || 1962 || 254 p. || [geen ISBN]
|-
| Espion, où es-tu ? M'entends-tu ? || Espionnage 2e série || nº 15 || 1962 || 254 p. || [geen ISBN]
|-
| Olé !... Torero ! || Le Masque || nº 788 || 1963 || 239 p. || 
|-
| Les Filles de Folignazzaro || Le Masque || nº 797 || 1963 || 254 p. || 
|-
| Quel gâchis, inspecteur ! || Le Masque || nº 814 || 1963 || 252 p. || 
|-
| Les Douceurs provinciales || Le Masque || nº ? || 1963 || 252 p. || [geen ISBN]
|-
| Et qu'ça saute ! || Le Masque || nº 1750 || 1963 || 187 p. || 
|-
| On se reverra, petite ! || Le Masque || nº 824 || 1964 || 250 p. || 
|-
| La Honte de la famille || Le Masque || nº 831 || 1964 || 246 p. || 
|-
| Les Messieurs de Delft || Le Masque || nº 839 || 1964 || 190 p. || 
|-
| Barthélemy et sa colère || Le Masque || nº 854 || 1964 || 188 p. || 
|-
| Vous manquez de tenue, Archibald ! || Le Masque || nº 872 || 1965 || 190 p. || 
|-
| Le colonel est retourné chez lui || Le Masque || nº 875 || 1965 || 190 p. || 
|-
| Une petite morte de rien du tout || Le Masque || nº 893 || 1965 || 188 p. || 
|-
| Joyeux Noël, Tony || Service secret || nº ? || 1964 || 190 p. || [geen ISBN]
|-
| Mandolines et barbouzes || Service secret || nº ? || 1965 || 190 p. || [geen ISBN]
|-
| Les Dames du Creusot || Le Masque || nº 904 || 1966 || 188 p. || 
|-
| Plaies et bosses || Le Masque || nº 919 || 1966 || 188 p. || 
|-
| Le Voyage inutile || Le Masque || nº 925 || 1966 || 190 p. || 
|-
| Une brune aux yeux bleus || Le Masque || nº 935 || 1966 || 252 p. || 
|-
| Le Dernier des salauds || Le Masque || nº 958 || 1967 || 190 p. || 
|-
| Mortimer !... Comment osez-vous ? || Le Masque || nº 969 || 1967 || 190 p. || 
|-
| Pour Belinda || Le Masque || nº 975 || 1967 || 190 p. || 
|-
| Il faut chanter Isabelle ! || Le Masque || nº 992 || 1967 || 188 p. || 
|-
| Les Amours auvergnates || Le Masque || nº 1001 || 1968 || 190 p. || 
|-
| Chant funèbre pour un gitan || Le Masque || nº 1012 || 1968 || 192 p. || 
|-
| Un joli petit coin pour mourir || Le Masque || nº 1020 || 1968 || 192 p. || 
|-
| Félicité de la Croix-Rousse || Le Masque || nº 1033 || 1968 || 190 p. || 
|-
| Cet imbécile de Ludovic || Club des masques || nº 85 || 1969 || 192 p. || 
|-
| Les Amoureux de Leningrad || Le Masque || nº 1061 || 1969 || 190 p. || 
|-
| Tout le monde l'aimait || Le Masque || nº 1086 || 1969 || 252 p. || 
|-
| Le Clan Morembert || Le Masque || nº 1098 || 1970 || 188 p. || 
|-
| Un bien bel homme || Le Masque || nº 1116 || 1970 || 190 p. || 
|-
| Des filles si tranquilles || Le Masque || nº 1123 || 1970 || 246 p. || 
|-
| Pour ses beaux yeux || Le Masque || nº 1167 || 1971 || 248 p. || 
|-
| Les Menteuses || Le Masque || nº 1141 || 1970 || 186 p. || 
|-
| Au « Trois Cassoulets » || Le Masque || nº 1154 || 1971 || 190 p. || 
|-
| La Petite Fille à la fenêtre || Le Masque || nº 1188 || 1971 || 184 p. || 
|-
| Pourquoi tuer le pépé ? || Le Masque || nº 1220 || 1972 || 252 p. || 
|-
| Ton amour et ma jeunesse || Le Masque || nº 1227 || 1972 || 252 p. || [geen ISBN]
|-
| Quand Mario reviendra || Le Masque || nº 1240 || 1972 || 252 p. || 
|-
| Sainte crapule || Le Masque || nº 1256 || 1973 || 250 p. || 
|-
| Qui veut affoler Martine ? || Le Masque || nº 1278 || 1973 || 252 p. || 
|-
| Porridge et polenta || Le Masque || nº 1291 || 1973 || 250 p. || 
|-
| C'est pas Dieu possible ! || Le Masque || nº 1308 || 1974 || 252 p. || 
|-
| Bye, bye, chérie ! || Le Masque || nº 1330 || 1974 || 192 p. || 
|-
| J'aimais bien Rowena || Le Masque || nº 1345 || 1974 || 252 p. || 
|-
| Marie de nos vingt ans || Le Masque || nº 1380 || 1975 || 250 p. || 
|-
| Le petit fantôme de Canterbury || Le Masque || nº 1392 || 1975 || 252 p. || 
|-
| Deux enfants tristes || Le Masque || nº 1423 || 1976 || 188 p. || 
|-
| Tu n'aurais pas dû, Marguerite || Le Masque || nº 1430 || 1976 || 254 p. || 
|-
| Des amours compliquées || Le Masque || nº 1457 || 1976 || 252 p. || 
|-
| En souvenir d'Alice || Le Masque || nº 1469 || 1977 || 188 p. || 
|-
| La Balade de Jenny Plumpett || Le Masque || nº 1481 || 1977 || 254 p. || 
|-
| Fini de rire, fillette ! || Le Masque || nº 1512 || 1978 || 254 p. || 
|-
| Un cœur d'artichaut || Le Masque || nº 1536 || 1978 || 186 p. || 
|-
| Caroline sur son banc || Le Masque || nº 1556 || 1979 || 190 p. || 
|-
| Trahisons en tout genre || Le Masque || nº 1566 || 1979 || 186 p. || 
|-
| Le Nez dans la luzerne || Le Masque || nº 1597 || 1980 || 192 p. || 
|-
| Le château des amours mortes || Le Masque || nº 1608 || 1980 || 186 p. || 
|-
| La haine est ma compagne || Le Masque || nº 1634 || 1981 || 220 p. || 
|-
| Une vieille tendresse || Le Masque || nº 1645 || 1981 || 190 p. || 
|-
| Le Sage de Sauvenat || Le Masque || nº 1667 || 1981 || 254 p. || 
|-
| Ma belle irlandaise || Le Masque || nº 1719 || 1983 || 220 p. || 
|-
| La Plus Jolie des garces || Le Masque || nº 1728 || 1983 || 154 p. || 
|-
| L'honneur de Barberine || Le Masque || nº 1741 || 1984 || 192 p. || 
|-
| Vous auriez pas vu la Jeanne des fois ? || Le Masque || nº 1755 || 1984 || 158 p. || 
|-
| Un garçon sans malice || Le Masque || nº 1782 || 1985 || 188 p. || 
|}

 Gepubliceerd bij andere uitgevers La route est longue, Jessica, Éditions Rombaldi, coll. "Romans - La Redoute", 1968, 236 p. [geen ISBN]Un matin, elle s'en alla, Librairie générale française, coll. "Le Livre de Poche" nº 4839, Parijs, 1976, 410 p. Jules Matrat, Librairie générale française, coll. "Le Livre de poche" nº 5261, Parijs, 1979, 317 p. 
 Série: Les bonheurs courts Tome I: La Lumière du matin, Albin Michel, 1981
 Tome II: Le chemin perdu, Albin Michel, 1982
 Tome III: Les soleils de l'automne, Albin Michel, 1983
 Tome IV: La désirade, Albin Michel, 1985La Lumière du matin, Le Livre de poche nº 5653, Parijs, 1982, 470 p. Le Château vert, Éditions J'ai lu, coll. "J'ai lu" nº 2125, Parijs, 1987, 414 p. Ceux de la forêt, Éditions J'ai lu, coll. "J'ai lu" nº 2476, Parijs, 1988, 185 p. Mademoiselle Évelyne, gevolgd door Les Amoureux du Ribatejo'', Bayard, coll. "Bonne soirée", 1997, 128 p. 

Frans schrijver